Anna Jane Harrison

Foi uma Química americana, nasceu em 1912 no Missouri e veio a falecer em 1998. Estudou como os átomos se transformam em moléculas e foi a primeira mulher presidente da American Chemical Society.